Pedro Marco Landa es un artista navarro nacido en Pamplona en 1968.  

Su obra abarca principalmente la pintura, aunque también ha trabajado como fotógrafo y dibujante. Su trabajo podría encuadrarse dentro de la abstracción y el desarrollo que ésta experimenta a lo largo del siglo XX a través de la hibridación de sus líneas iniciales.

Biografía 
Marco Landa cursó una licenciatura en Ciencias Empresariales por la Universidad Pública de Navarra. De manera simultánea, comienza a asistir a los veinte años a cursos monográficos de dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona entre los años 1991 y 1994. Fue allí donde aprendió de profesores como Jesús Lasterra, Amaia Aranguren o Juan José Aquerreta. 

En los años posteriores ha llevado a cabo diversos talleres y participado en seminarios con artistas de la talla de Antonio López, Andoni Euba, Joan Fontcuberta o Concha Jérez. 

Desde que comenzó su carrera artística hasta el presente, ha realizado numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas principalmente en Navarra, su tierra natal, pero también en otros puntos de España, e incluso a nivel internacional.  

Entre ellas cabe mencionar las exposiciones en la Ciudadela de Pamplona (2008,2015) y en el Museo Gustavo de Maeztu (2005,2008). En lo relativo a las participaciones en ferias, destaca la Cutlog de París en el año 2013 por medio de la galería Canvas (Pamplona).  

Ha sido beneficiario de numerosas becas, como las Ayudas a la Creación Artística del Gobierno de Navarra o las ayudas a la producción de proyectos artísticos de la Fundación Bilbao Arte.

Obra  

En su obra trata de plasmar la conexión que existe entre la ciencia y el arte, de manera que relaciona la búsqueda de patrones en la creación artística con la forma en la que se organizan las estructuras en la naturaleza.  

Así pues, su pintura se inspira en las nuevas corrientes de la física, como la Teoría del Caos o el Atractor de Lorenz, y en ramas de las matemáticas como el Álgebra lineal y el Cálculo diferencial. Éstas tienen en común la búsqueda de una explicación del funcionamiento del universo a nivel global. De esta manera, a través de las matemáticas y la física modernas como reflejo del mundo actual, pretende representar el caos infinito en el universo.   

Su obra se aleja del concepto de artista como "Yo" que se apropia de la creación, al contrario, persigue mostrar parte de ese caos infinito que conforma la naturaleza.  

El interés principal del autor parte de comprender cómo se organiza "lo abstracto" y cómo representar dicha abstracción a través de lo artístico estableciendo un paralelismo entre la abstracción en la naturaleza y la abstracción en la pintura. 

La propia obra como conjunto trata de responder a la misma lógica que el artista sigue en sus creaciones. Así, las diferentes series recogen elementos abstractos que se organizan de una manera determinada. Estos elementos pueden proceder de obras anteriores, a la vez que coexistir en una misma obra. De esta manera, al igual que lo hace el universo en el que vivimos, la pintura va cambiando y evolucionando a través de sus series en las que están presentes dichos elementos.  
  
Refiriéndonos a aspectos más técnicos, Pedro Marco Landa basa su obra en el uso de óleo y acrílico sobre lienzo, aunque también ha trabajado grabados y fotografías.     
  
Podemos encontrar algunas de las influencias de su obra además de en la propia ciencia, en el cómic, el surrealismo o la ciencia ficción.   

Una de estas influencia en su obra a nivel global son claramente las teorías desarrolladas por Benoit Mandelbrot. Este científico estudió cómo aplicar la geometría y las leyes matemáticas a aquello que hasta entonces se había considerado irregular y fruto del azar, teoría que engloba el objetivo que persigue el artista en la práctica totalidad de sus creaciones. En la misma línea, en algunas de sus muestras, como "1-10 elevado a 10" se ha visto inspirado por las pinturas de Jackson Pollock.   

Además, admira a artistas como Jorge Oteiza a la hora de defender un perfil de artista como alguien completamente entregado al estudio, investigación y creación artísticas.

Exposiciones individuales  

 2019. «1-10 elevado a 10». Planetario de Pamplona.

 2016. «Estructuras elementales». Sala exposiciones UPNA. Pamplona.

 2015. «Kaos Ordenado». Pabellón de Mixtos de la Ciudadela. Pamplona.

 2011. “Estructuras discontinuas”. Palacio de Vallesantoro. Sangüesa. Navarra.

 2010. “Kaos ordenado”. Mural en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo.

 2010. “Estructuras elementales”. Centro Cultural de Egia. San Sebastián.

 2008. “Híbrido I”. Instalación en el Museo Gustavo de Maeztu. Estella.

 2008. “Reflexiones discontinuas”. Sala Polvorín de la Ciudadela de Pamplona.

Exposiciones colectivas 

 2020. Exposición a tres en La Fábrica de Gomas. Pamplona.

 2013. «Cutlog Art Fair». París. 

 «10163458». Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona.

 «Canvas-París». Galería Canvas. Pamplona.

 2012 “Room Art Fair #2″ Madrid

 2011. «Proyecto 0». Museo Gustavo de Maeztu. Estella.

 2010. “Ghost in Armour”. Palacio de arte Riverfront. Newport. País de Gales. Gran Bretaña.

 2009. “Gaiak, arte y naturaleza”. Fundación Buldáin. Huarte.

 “Encuentra 09″. Itinerante. Sala Fundación Uncastillo. 4o Espacio Cultural de la diputación de Zaragoza.

 2008. “II Bienal de arte contemporáneo de Mostóles”. Centro cultural Villa de Móstoles.

 “Oinez Artea 08″. Itinerante.

 2007. “Asado monstruoso”. Sala de exposiciones de la UPNA de Carlos III, Pamplona.

 2006.“Multicultural”. Arte sin límites. Gob. de Navarra. Itinerante.

 “Iconos”. Galería Reciclarte Art-Container.

 2005. “Ayudas a la Creación” . Museo Gustavo de Maeztu de Estella.

 2004.” Bestiario 04″. Pabellón de Mixtos de la Ciudadela; Pamplona. Espacio Tangente; Burgos.

 2001. “Contracorriente”. Pabellón de Mixtos de la Ciudadela. Pamplona.

 1999. Salhaketa. Pabellón de Mixtos de la Ciudadela. Pamplona.

Galería de imágenes

Véase también 

 Abstracción
 Artistas Navarros

Bibliografía 

 Blok, C., Bonet, J. M., & Berciano, B. S. (1982). Historia del arte abstracto: 1900-1960. Cátedra.
 Marco Landa, Pedro (autor), Kaos Ordenado, (Exposición celebrada en Pamplona del 8 de mayo al 7 de junio de 2015), Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 2015
 Marco Landa, Pedro (autor), Reflexiones discontinuas, (Exposición celebrada en Pamplona del 6 al 29 de junio de 2008), Pamplona, Ayuntamiento de Pamplona, 2008
 Rebok, S. (2020). Humboldt como puente entre el arte y la ciencia: de la pintura de viaje a la fotografía. Sistema Humboldt. Pensar/Pintar, 168-183.

Referencias 

Nacidos en Pamplona
Pintores de España del siglo XXI